P35 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Umbra (P35), un sous-marin de la Royal Navy ;
 P35(b), une version du Browning Hi-Power, un pistolet ;
 Seversky P-35, un avion de combat.

Informatique 
 Intel P35, un chipset de carte mère de Intel Corporation.

Sciences 
 Maladies virales congénitales, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 P35, une protéine virale anti apoptosique ;
 p35 (gène) .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres